Esistono più persone di nome Bruno Venturini:
 Bruno Venturini (calciatore)
 Bruno Venturini (cantante)
 Bruno Venturini (partigiano)